Lagendijk ist ein niederländischer Familienname. Personen, die diesen Namen tragen, sind:
Ad Lagendijk (* 1947), niederländischer Physiker
 Ger Lagendijk (1941–2010), niederländischer Fußballspieler und Spielerberater
 Joost Lagendijk (* 1957), niederländischer Politiker